Lill-Bergvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Bergvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (10,4 ha)
Lill-Bergvattnet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Bergvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn